Фердинанд Келлер (): Келлер, Фердинанд (1800—1881) — швейцарский археолог.
 Келлер, Фердинанд (1842—1922) — немецкий художник.
  (род. 1946) — немецкий (ФРГ) футболист.